Rosebud (Dakota do Sul)
Rosebud (Missouri)
Rosebud (Texas)

Desambiguações de topônimos